Джо́нни Джеймс Си́ммонс (, род. 28 ноября 1986, Монтгомери) — американский актёр. Известен ролью Чипа в фильме «Тело Дженифер» и ролью Райана в картине «Самый лучший».

Биография

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США